Andrea Pellegrino e Mario Vilella Martínez erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Colin Sinclair e Rubin Statham hanno sconfitto Toshihide Matsui e Kaito Uesugi con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Toshihide Matsui /  Kaito Uesugi (finale)
  Geoffrey Blancaneaux /  Skander Mansouri (quarti di finale)

  Calum Puttergill /  Brandon Walkin (quarti di finale) 
  Thomas Fancutt /  Ajeet Rai (semifinale, ritirati)

Wildcard 

  Matthew Harper /  Mitchell Harper (quarti di finale)

  Maxime Chazal /  Nicolas N'Godrela (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2023